Příjmení Lukjaněnko má více osobností:

 Arťom Lukjaněnko (* 1990) – ruský desetibojař
 Sergej Lukjaněnko (* 11. dubna 1968) – ruský spisovatel sci-fi
 Jevgenij Lukjaněnko (* 23. ledna 1985) – ruský sportovec